High Fidelity (romance), escrito por Nick Hornby
High Fidelity (musical), baseado no romance acima
Alta Fidelidade, adaptação (2000) com John Cusack do romance de Hornby
High Fidelity (série), série de televisão, também baseada no romance de Hornby
 High Fidelity Inc., empresa estadunidense